

Eventi
 Roma: 
 consoli Marco Geganio Macerino II e Tito Quinzio Capitolino Barbato V
 viene istituita la magistratura del censore
 Marco Geganio ottiene il trionfo per aver sconfitto i Volsci

 058